Catfish ist der englische Name der welsartigen Fische. Darüber hinaus steht der Begriff für:
 Catfish (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Henry Joost und Ariel Schulman
 Catfish – Verliebte im Netz, Catfish: The TV Show, US-amerikanische Realityshow
 Catfish (Netzkultur), Person, die im Internet vorgibt, jemand anderes zu sein, siehe Catfishing
 Catfish (Software), Software, die als ein gemeinsames Frontend für verschiedene Suchprogramme dient
 USS Catfish (SS-339), US-amerikanisches U-Boot, später von Argentinien als ARA Santa Fe betrieben

Catfish ist der Spitzname folgender Personen:
 Phelps Collins (1943–2010), US-amerikanischer Gitarrist; siehe Catfish Collins
 James August Hunter (1946–1999), US-amerikanischer Baseballspieler; siehe Catfish Hunter 

Siehe auch:
 Catfish Blues, erstmals aufgenommen 1941
 Catfish Lake, Name mehrerer Seen
 Catfish Creek, Name mehrerer Flüsse
 Catfish (englische Band), Bluesrock-Band aus Sussex